La saison 2019-2020 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Tunisie après la Ligue I, le championnat oppose, en matchs aller et retour, vingt quatre clubs professionnels répartis en deux poules, dont cinq promus de Ligue III et deux relégués de Ligue I.

Participants et localisation

Groupe A 
 Association sportive de l'Ariana 
 Avenir sportif de Gabès
 Avenir sportif de Sbikha
 Club olympique de Médenine
 Croissant sportif de M'saken
 Espérance sportive de Zarzis
 Étoile olympique de Sidi Bouzid
 Étoile sportive de Radès
 Olympique de Béja
 Sfax railway sport
 Sporting Club de Ben Arous
 Stade africain de Menzel Bourguiba

Groupe B 
 Association sportive de Djerba
 Avenir sportif de Kasserine
 Avenir sportif de La Marsa
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 Avenir sportif de Rejiche
 Club sportif de Menzel Bouzelfa
 El Gawafel sportives de Gafsa
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Espoir sportif de Jerba Midoun
 Jendouba Sports
 Stade gabésien
 Stade sportif sfaxien

Première phase 
Le classement définitif de la saison 2019-2020 est gelé après la fin de la  journée en raison de la pandémie de coronavirus.

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Ann. : Annulée

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Ann. : Annulée

Barrage de promotion 
À la suite de l'arrêt anticipé du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, le bureau Fédéral de la Fédération tunisienne de football décide, après consultation de la direction technique, d'achever la saison comme suit : les deux équipes en tête de chaque groupe jouent deux matchs d'appui à huis clos dans un stade neutre. Le club au plus grand nombre de points de chaque groupe, en prenant en compte les points obtenus du début de la saison jusqu'à l'arrêt de l'activité, est promu.

Le premier match de barrage de promotion entre le premier et le deuxième du groupe A de la Ligue II prend place le 24 juin. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour la Ligue I 2020-2021 tandis que le perdant reste en Ligue II.

Le deuxième match de barrage de promotion entre le premier et le deuxième du groupe B de la Ligue II prend place le 25 juin. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour la Ligue I 2020-2021 tandis que le perdant reste en Ligue II.

Play-out 
À la suite de l'arrêt anticipé du championnat en raison de la pandémie de coronavirus, le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football décide, après consultation de la direction technique, d'achever la saison comme suit : les quatre derniers de chaque groupe disputent, sous la forme d'un mini-tournoi, des matchs d'appui à huis-clos. Les deux clubs au plus faible nombre de points, en prenant en compte les points obtenus du début de la saison jusqu'à l'arrêt de l'activité, sont relégués.

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Meilleurs buteurs

Références 

2019-2020
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2